Франка Потенте (; 22. јул 1974) је немачка глумица.

Филмографија 

|-
| 1995. || || -{After Five in the Forest Primeval}- || Ана|| 
|-
| 1997. || || -{Coming In}- || Нина|| ТВ филм
|-
| 1998. || || -{Opernball}- || Габријела Бекер|| ТВ филм
|-
| 1998. || Трчи Лола, трчи || -{Run Lola Run}- || Лола|| 
|-
| 1998. || || -{Bin ich schön?}- || Линда|| 
|-
| 1999. || || -{Downhill City}- || Пеги|| ТВ филм
|-
| 2000. || || -{Anatomy}- || Пола Хенинг|| 
|-
| 2000. || || -{The Princess and the Warrior}- || Симон „Сиси“ Шмит t|| 
|-
| 2001. || Бели прах || -{Blow}- || Барбара Бакли|| 
|-
| 2002. || Борнов идентитет || -{The Bourne Identity}- || Мари Хелена Кројц|| 
|-
| 2002. || || -{All I Want}- || Џејн|| 
|-
| 2003. || || -{I Love Your Work}- || Мија|| 
|-
| 2003. || || -{Blueprint}- || Ајрис Селин/Сири Селин|| 
|-
| 2003. || || -{Anatomy 2}- || Пола Ханинг|| 
|-
| 2004. || Борнова надмоћ || -{The Bourne Supremacy}- || Мари Хелена Кројц|| 
|-
| 2004. || || -{Creep}- || Кејт|| 
|-
| 2005. || || -{The Elementary Particles}- || Анабела|| 
|-
| 2006. || || -{The Shield}- || -{Diro Kesakhian}-|| ТВ серија 3 епизоде
|-
| 2006. || || -{Der die Tollkirsche ausgräbt}- || || Црно-бели неми филм који је она написала и режирала.
|-
| 2007. || || -{Romulus, My Father}- || -{Christine Anna Gaita}- || 
|-
| 2007. || Борнов ултиматум || -{The Bourne Ultimatum}- || Мари Хелена Кројц|| У флешбек сценама
|-
| 2007. || || -{Eichmann}- || Вера Лес|| 
|-
| 2008. || || -{Che}- || Тамара „Тања“ Бунке|| 
|-
| 2008. || || -{The Bridge}- || Елфи Бауер|| 
|-
| 2009. || || -{Pope Joan}- || Џоун|| 
|-
| 2009. || || House || Лидија|| ТВ серија, епизода "-{Broken}-"
|-
| 2010. || || -{Psych}- || Надиа|| ТВ серија, епизода "-{One, Maybe Two, Ways Out}-"
|-
| 2010. || || -{Shanghai}- || Лени|| 
|-
| 2011. || || -{The Sinking of the Laconia}- || Хилда Смит|| ТВ филм
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1974.
Немачке глумице
Биографије живих особа